Daisy chain un dispositivo utilizzato in arrampicata.
Daisy chain un'interconnessione di apparecchiature del computer